Девушка с обложки (Cover girl, Covergirl, Pin Up Girl) — девушка или женщина, чья фотография или рисунок помещены на первую обложку какого-либо (обычно известного) журнала. Также может означать:

Фильмы
 Девушка с обложки () — США, 1944, Columbia Pictures.
  () — США, 1944, 20th Century Fox.
  () — Канада, 1984.

ТВ
  — канадский телесериал 2005 года.
 Девушка с обложки — название 4-го эпизода 5-го сезона телесериала «Секс в большом городе».

Прочее
  — персонаж вселенной G.I. Joe.
  — американский косметический бренд.
  — американская музыкальная группа.

См также
 Пинап